Желдец — топоним.
 
 Желдец — село во Львовской области Украины
 Желдец — река во Львовской области Украины